Haplonycteris est un genre de chauves-souris.

La seule espèce de ce genre est localisée aux Philippines.

Voir aussi

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Chiroptère (nom scientifique)
Pteropodidae